Helicodiscus eigenmanni är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1900. Helicodiscus eigenmanni ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
eigenmanni